Nach dem biblischen Erzvater Abraham sind weltweit einige Kirchen benannt.

Dazu gehören:
 die St.-Abraham-Kirche in Be’er Scheva, Israel
 die St.-Abrahams-Kirche in Damaskus, Syrien
 die Abraham-Kirche  in Obervieland, Stadtteil von Bremen
 die St.-Abrahams-Kirche in Teheran, Iran
 die Abrahamskirche (Welleringhausen) in Welleringhausen, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen

Liste (Kirchengebäude nach Person)
!